La route nationale 151 peut désigner :

 Route nationale 151 en Argentine
 Route nationale 151 en France

Voir aussi